Barn eller barnen kan syfta på
Barn – unga människor
Barn (enhet) – en kärnfysisk måttenhet
Barn (musikalbum) – ett musikalbum av Neil Young & Crazy Horse
Barnen (radioprogram) – ett samhällsprogram i Sveriges Radio 2000–2014